O Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUCRS é um dos nove institutos de pesquisa e pós-graduação em áreas específicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Estabelecido em novembro de 1997, o Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) tem como objetivo desenvolver conhecimento e tecnologia na área da saúde, com a finalidade de prevenir e tratar doenças que afetam a população brasileira. Por isso, o Instituto atua em conjunto com as demais unidades acadêmicas da PUCRS. Funciona nas dependências do Hospital São Lucas da Universidade.

Laboratórios
 Laboratório de Imunologia Celular e Molecular
 Laboratório de Neurociências
 Laboratório de Respirologia Pediátrica
 Laboratório de Transplantes e Biologia Tumoral
 Laboratório de Diagnóstico Molecular
 Laboratório de Biologia Molecular e Celular
 Laboratório de Nefrologia
 Laboratório de Fisiologia Respiratória
 Laboratório de Parasitologia Molecular
 Laboratório de Sinalização Celular

Centros
 Centro de Terapia Celular
 Centro de Pesquisa em Biologia Molecular e Funcional 
 Centro de Memória

Ligações externas
 Página do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUCRS

Pesquisas Biomédicas